Уилфред (Wilfred), или Уилфрид (Wilfrid) — англосаксонское имя.

 Вильфрид Йоркский — архиепископ, святой
 Напье, Уилфрид Фокс — кардинал
 Лорье, Уилфрид — премьер-министр Канады
 Бунгей, Уилфред — кенийский спортсмен, бегун
 Маллесон, Уилфред — британский генерал-майор
 Оуэн, Уилфред — английский поэт
 Бенитес, Уилфред — пуэрто-риканский боксёр
 Бион, Уилфред — британский психоаналитик
 Пеллетье, Вильфрид — канадский дирижёр
 Осгуд, Уилфрид Хадсон — американский зоолог
 Джонсон, Уилфрид — британский игрок в лакросс
 Селларс, Уилфрид — американский философ-аналитик

В популярной культуре:
 Операция Вильфред
 Уилфред (телесериал) — американский телесериал
 Уилфред (телесериал, 2002) — австралийский телесериал
 Уилфред Мотт — персонаж телесериала «Доктор Кто»